Паніпатська битва — загальна назва трьох битв, що відбулися біля міста Паніпат в індійському штаті Хар'яна, за 90 км від Делі.

 Перша паніпатська битва (1526) — битва між могольським імператором Захіреддіном Бабуром і делійським султаном Ібрагімом Лоді.
 Друга паніпатська битва (1556) — битва між могольським імператором Акбаром і спільними силами Хему Вікрамадітья та Аділ Шаха Сурі.
 Третя паніпатська битва (1761) — битва між Афганською імперією та Імперією Матарха.